Amerikai Egyesült Államok
 Juneau (Alaszka)
 Juneau (Pennsylvania)
 Juneau (Wisconsin)
 Juneau megye (Wisconsin)
 lásd még
 Juno (egyértelműsítő lap)